Бруси́лов — російське прізвище. Жіноча форма — Брусилова.

Відомі носії 

 Брусилов Георгій Львович (1884, Миколаїв — 1914 (?), Північний Льодовитий океан) — військовий моряк, дослідник Арктики.
 Брусилов Лев Олексійович (1857—1909) — віце-адмірал, перший начальник російського Морського генерального штабу.
 Брусилов Микола Петрович (1782—1849) — російський письменник, видавець.
 Брусилов Олексій Олексійович (1853, Тифліс — 1926, Москва) — російський військовий діяч, генерал від кавалерії (1912).

Див. також 
 Брусилів — населені пункти України.
 Брусило